Четате () — комуна в Румунії, у повіті Бистриця-Несеуд.
 Четате () — комуна в Румунії, у повіті Долж.
 Четате () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Четате.